Тегба Отелло Хантер (; род. , Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Бавария».

Карьера 
Хантер является выпускником университета «Огайо Стэйт», по окончании которого в 2008 году он оказался в клубе НБА «Атланта Хокс». Хантер провёл в составе «ястребов» два сезона, приняв участие в 27 матчах в качестве резервиста и периодически появляясь в составе команды D-лиги «Анахайм Арсенал».

Затем Хантер перебрался в Европу, где выступал за «Илисиакос», «Динамо» (Сассари), «Азовмаш», «Вальядолида», «Монтепаски», «Олимпиакос» и «Реал Мадрид», а также играл в Китае в составе «Шаньдун Голд Лайонс и «Цзянсу Дрэгонс»».

В июле 2017 года подписал двухлетний контракт с ЦСКА. За 2 сезона в составе команды Хантер сыграл 118 матчей (75 в стартовом составе), набирал в среднем 8,4 очка, 4,5 подбора, 0,8 передачи и 0,7 перехвата за 18,2 минуты.

В июле 2019 года Хантер перешёл в «Маккаби» (Тель-Авив).

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2018/2019
  Чемпион Единой лиги ВТБ (2): 2017/2018, 2018/2019
  Чемпион Греции (2): 2014/2015, 2015/2016
  Чемпион Израиля: 2019/2020
  Чемпион России (2): 2017/2018, 2018/2019
  Серебряный призёр чемпионата Германии: 2021/2022
  Обладатель Кубка Испании: 2017
  Обладатель Суперкубка Италии: 2013

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК ЦСКА

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Илисиакос»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Вальядолид»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Бавария»